UUM steht für:
 Universiti Utara Malaysia
 Underwater-Underwater-Missile, Codebezeichnung des US-Militärs für von U-Booten gestartete Anti-U-Boot-Waffen
 UUM-44 Subroc
 UUM-125 Sea Lance

uum steht für:
 Urum (Sprache) (ISO-639-3-Code), Turksprache der Urum (ethnische Griechen) in Georgien und der Südost-Ukraine

Abkürzung